Griže (Ivančna Gorica), een plaats in de Sloveense gemeente Ivančna Gorica
 Griže (Sežana), een plaats in de Sloveense gemeente Sežana
 Griže (Žalec), een plaats in de Sloveense gemeente Žalec